Bernard Dearman Burtt – botanico britannico
 Evelyn Dearman – tennista britannica
 Glyn Dearman – attore britannico
 Louise Dearman – attrice e cantante britannica